Гео́ргий Крыло́в: Крылов, Георгий Васильевич (род. 1941) — российский инженер.
 Крылов, Георгий Иванович (1899—1973) — советский шашист, первый чемпион РСФСР.